Jan Quast (bokser) (1970), Duits bokser
 Jan Quast (Duits politicus) (1966), Duits politicus
 Jan Quast (Nederlands politicus) (1921), Nederlands politicus